León I puede referirse a:
El papa y santo León I el Magno (390-461).
El emperador bizantino León I el Tracio (401-474).
El señor de la Cilicia armenia León I (†1140).
El rey de la Cicilia armenia León I (1150-1219).
El Gran Príncipe del Kiev León I de Galitzia (1228-1301).